Saarlandstraße (Hamburg), een straat in Hamburg
Saarlandstraße (metrostation), een station van de Hamburgse metro